Влади́мир Зато́нский: Затонский, Владимир Васильевич (род. 1953) — советский легкоатлет.
 Затонский, Владимир Петрович (1888—1938) — советский политический и партийный деятель.